Праздники Южно-Африканской Республики:

Законодательный акт (No 36, 1994) гласит, что если национальный праздник попадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник считается днём празднования и выходным.

Единичные праздники 
С 1994 дни выборов считаются национальными праздниками и выходными. 31 декабря 1999 и 2 января 2000 года стали национальными праздниками в честь наступления нового тысячелетия, день 3 января автоматически стал праздником, поскольку праздник выпал на воскресение.

Исторические праздники 
Современный календарь праздников ЮАР был введен в 1994 году. В период с 1910 по установление республики в 1994 году отмечались следующие праздники:

Примечания

Ссылки 
 Праздники ЮАР в формате iCalendar

ЮАР
Культура ЮАР
Списки:ЮАР